«Кровавая дорога» () — фильм режиссёра Пола Винна.

Сюжет 
Юристка крупной корпорации обнаруживает, что руководство компании замешано в убийстве. Добыв улики, девушка отправляется в Лас-Вегас, где собирается открыть правду о компании во время подписания крупной сделки, на котором будет присутствовать пресса. За ней охотятся двое убийц, нанятых компанией. Девушка, угрожая пистолетом, заставляет молодого парня везти её в Вегас и помогать ей. Позже оказывается, что парень недавно вышел из тюрьмы, а раньше работал водителем у грабителей банков.

В ролях 

 Ричард Линч — Ричард
 Дженнифер Соммерфилд — Мисси
 Стивен Полк — Грэм
 Клод Дюамель — Техас

Создатели фильма 

 Режиссёр — Пол Винн
 Авторы сценария — Лесли МакРэй, Пол Винн
 Продюсер — Пол Винн
 Исполнительные продюсеры — Лиман Сетинье, Бернд Гаумер, Эксл Манч
 Редакторы — Уильям Молина, Чарльз Симмонс
 Композитор — Питер Томашек
 Оператор — Уильям Молина

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США